Power Instinct (豪血寺一族: Gouketsuji Ichizoku "La familia Gouketsuji" en Japón) es una serie de videojuegos de lucha iniciada por la compañía Atlus en 1993. Como muchos otros juegos de principios de los noventa, Power Instinct siguió la estela del Street Fighter de Capcom y, aunque en Occidente es una serie muy poco conocida, en Japón cosechó suficiente éxito para asentarse como saga.

La serie es de carácter cómico, teniendo entre sus luchadores parodias de otros personajes (Reiji Oyama, por ejemplo, es el típico karateka al estilo de Ryu, a quien parodia incluso en su obsesión por entrenarse) y a un par de ancianas poderosísimas, las hermanas Oume y Otane Gouketsuji. También se caracteriza por la posibilidad de varios de sus personajes de transformarse en medio del combate, hecho que se da especialmente en la segunda parte de la saga.

Juegos 

La saga Gouketsuji Ichizoku o Power Instinct cuenta con 7 juegos, si bien dos de ellos (Legends y Bonnou no Kaihou) son revisiones de los anteriores juegos (2 y Matrimelee, respectivamente). Además, también existe un spin-off llamado Princess Kurara Daisakusen o Purikura Daisakusen, es un juego de aventura en perspectiva isométrica protagonizada por la magical girl, Kurara Hananokoji.

Power Instinct / Gouketsuji Ichizoku 

Año: 1993

Desarrollador: Atlus

Historia: La familia Gouketsuji es la tercera más poderosa del mundo y por ello muchos ansían alzarse como líder del clan. Para ello, cada cinco años se celebra un torneo de artes marciales donde todos aquellos que tengan algún parentesco con los Gouketsuji puedan optar por el título de líder del clan. Oume lleva ese título desde hace 60 años y no ha sido derrotada todavía. ¿Podrá alguien poner fin al reinado de Oume y hacerse con el control del clan?

Descripción: Primer juego de la saga con unos gráficos de un estilo similar el de World Heroes: es decir, seriedad con un extraño toque de humor.

Hay 8 personajes jugables: Reiji, Keith, Annie, Angela, Saizo, Thin-Nen, White Buffalo y Otane. La jefa final es Oume, líder del clan Gouketsuji, que gráficamente no es más que Otane con un cambio de color de las ropas y mucho más difícil de derrotar.

Su sistema de juego es muy similar al de otros juegos como Street Fighter o Fatal Fury, aunque se incluyen saltos dobles (esto es, cuando el personaje está en el aire, puede impulsarse y ganar más altura).

Aquí nos encontramos por primera vez con los "personajes transformables", en este caso representados por las gemelas Oume y Otane, capaces de convertirse en sus respectivas formas juveniles.

El juego apareció en la Arcade y en versiones de consolas para Super Nintendo y Sega Genesis.

Power Instinct 2 / Goketsuji Ichizoku 2 Chottodake Saikyou Densetsu 

Año: 1994

Desarrollador: Atlus

Historia: Tras vencer Otane en el torneo de los Gouketsuji, se proclama líder del clan. Sin embargo, Oume y su madre, Oshima, deseando recuperar el control de los Gouketsuji, secuestran a Otane y la tiran al mar, para más tarde hacer creer a todos que Otane renuncia a liderar el clan. Al no haber líder, se tiene que organizar un nuevo torneo para ver quién ocupará el trono de líder... Antiguos combatientes y otros nuevos se reúnen en Otane Land para disputarse el liderazgo.

Descripción: Esta segunda parte mejora considerablemente lo visto en la primera parte. Si bien el estilo gráfico se respeta, hay retoques notables, al igual que ocurre en el apartado musical, que ofrece gran cantidad de temas cantados y con una calidad decente para la época.

El cambio más importante se encuentra en el sistema de juego, más depurado y accesible, si bien la dificultad del juego ha aumentado considerablemente. Además, se añade en esta entrega la "barra de estrés", la típica barra de energía que se rellena (en este caso, al recibir golpes o al bloquear el enemigo los ataques) para poder realizar movimientos mucho más poderosos.

El plantel de luchadores seleccionables aumenta de 8 a 13 personajes jugables gracias a la inclusión de Kurara, Kanji, Kinta, Ryuto y Oshima. Otane se convierte en jefa final en vez de Oume, quien pasa a ser la gemela jugable de esta entrega.

Si Oume y Otane podían transformarse en juveniles en Power Instinct 1, el número de personajes transformables aumenta con Kurara/Super Kurara, Kinta/Poochy y Super Kanji/Kanji. Todos se convierten en versiones más poderosas, menos a Kanji, que pasa de ser un anciano musculoso a un decrépito con bastón.

El juego apareció en la arcade y en la consola PlayStation.

Power Instinct Legends / Goketsuji Ichizoku Gaiden: Saikyou Densetsu 

Año: 1995

Desarrollador: Atlus

Historia: Tras vencer en el segundo torneo a Otane, Kanji decide organizar uno más, esta vez para comprobar el poder de los participantes del segundo Power Instinct. Kanji les reta a medir sus fuerzas contra Chuck, un hombre austriaco más fuerte del mundo, si alguno pretende conseguir el control del clan.

Descripción: Este juego no pasa de ser una revisión de Power Instinct 2, aunque con algunos añadidos interesantes.

Para empezar, el juego ofrece un sistema de lucha tag similar al visto en X-Men vs. Street Fighter y Kizuna Encounter, pudiendo elegir dos luchadores e irlos intercambiando en el transcurso del combate.

Además, se añaden 5 nuevos personajes jugables: Otane, Super Kurara, Poochy, Kuroko y Metal Kurara (versión robótica de la Kurara original y debutado como personaje oculto junto con Chuck). Ya que ahora, Super Kurara y Poochy son personajes independientes, Kurara y Kinta obtienen nuevos movimientos.

Otros añadidos son un super-bloqueo, con el cual se puede anular un ataque enemigo y contraatacar, y un golpe de carga, para derribar al rival de un único golpe.

Este videojuego fue lanzado solamente para Arcades.

Power Instinct 3: Groove on Fight / Groove on Fight: Goketsuji Ichizoku 3 

Año: 1997

Desarrollador: Atlus

Historia: La historia nos sitúa 20 años después de Power Instinct Legends. Una misteriosa familia trata de acabar con los últimos Gouketsuji. Sin embargo, una policía-ciborg del futuro, Solis R8000, de alguna forma descendiente del famoso clan, tratará de evitarlo.

Descripción: Groove on Fight hace un lavado de cara al plantel de luchadores, dejando únicamente a Oume y Otane como personajes de los anteriores juegos, si bien están atadas la una a la otra por la espalda, formando un único personaje. El resto, todos nuevos y pocos relacionados con antiguos personajes. El plantel consiste en Oume/Otane, Solis R8000, M.A.D., Popura, Remi, Chris Wayne, Larry Light, Hizumi, Sujiroku, Falco, Rudolph, Damian y Bristol. El jefe final es la versión demoníaca de Bristol, Bristol-D.

El juego tiene una ambientación más oscura y seria, sin dejar de lado el humor característico de la saga. Gráficamente, los personajes son más pequeños, pero tienen cierto toque anime y su animación es más fluida. Sin embargo, la música está a un nivel muy inferior al los anteriores juegos Power Instinct, compuesto con Toshikazu Tanaka, desarrollador de músicas y empleado de Noise Factory.

Groove on Fight cuenta con 6 botones: los cuatro de ataque normales, uno para esquivar y otro para lanzar un golpe más poderoso y lento al rival, parecido a los golpes de derribo de la saga The King of Fighters.

Se mantiene el sistema de equipos de dos luchadores introducido en Power Instinct Legends. Además, se incluyen nuevas técnicas, como el lanzamiento de enemigos derrotados al rival, las burlas, ataques con ayuda del compañero de equipo, la posibilidad de rematar en el suelo y un ataque imparable que posee cada luchador.

El juego apareció en la arcade y en la consola Sega Saturn.

Power Instinct 4: Matrimelee / Shin Gouketsuji Ichizoku: Toukon Matrimelee 

Año: 2003

Desarrollador: Atlus & Noise Factory

Historia: Nos situamos un año después de Power Instinct Legends. Un rey de un lejano país decide organizar un torneo para poder encontrar el esposo ideal para su hija Sissy (o, en su defecto, encontrar al príncipe de una esposa digna). Así es como comienza el torneo de lucha Matrimelee.

Descripción: Tras más de 5 años sin un nuevo juego de la saga, Noise Factory desarrolló este juego, con la licencia de Atlus para la Neo Geo, la famosa placa arcade cuando estaba en sus últimos años de vida.

En esta entrega, los personajes jugables son: Oume/Ume, Otane/Tane, Reiji, Keith, Kanji, Saizo, White, Kurara/Clara, Anny, Thin-Nen/Chinnen, Poochy (personaje separado por Kinta); y los personajes nuevos son: Shintaro (nuevo protagonista), Buntaro, Asuka y Olof. Además existen 4 personajes secretos, provenientes de Rage of the Dragons: Jimmy, Lynn, Annie y Elias. La jefa final es Sissy.

El salto gráfico es notable, en un intento de llegar al nivel de Garou: Mark of the Wolves de SNK, pero quedándose algo por encima del nivel de Rage of the Dragons de Evoga. A pesar de ello, los gráficos siguen siendo superiores a lo visto en anteriores entregas y algunos cuentan con muy buenas animaciones.

Donde más destaca este juego era en su apartado sonoro, puesto que en su versión japonesa cuenta con la mayor parte de los temas musicales cantados y a una calidad asombrosa para Neo Geo. En las versiones americana y europea, estas canciones desaparecen por completo, siendo sustituidas por los temas no cantados del juego y algunas melodías extraídas de los personajes de Rage of the Dragons.

La lista de melodías cantadas es la siguiente:

- Seishun No Kaku Gei (Fighting Games for Young People - Juegos de lucha para los jóvenes). Este tema, como su nombre indica, se centra en los juegos de lucha y está interpretado por 4 chicos con camisetas con referencias a la consola MSX. Escenario de "Shintaro & Buntaro Kunohe's"  y los 4 personajes secretos de ROTD (en el modo versus).

- Let's go, onmyouji! (Let's go, necromancer! - ¡Vamos, nigromante!). Un tema cantado por unos monjes budistas en un bosque tenebroso para espantar los malos espíritus. Escenario de "Thin-Nen/Chinnen" y "White Buffalo".

- Shinobi Ai Goketsuji (Ninja love, Gouketsuji style - Amor ninja al estilo Gouketsuji). Interpretado por una pareja en un karaoke donde acaban peleándose. Esta canción narra por encima la historia de los Gouketsuji y la tradición de sus torneos. Escenario de "Saizo Hattori" y "Kanji Koukin".

- Hyakkan (375 kg). La interpreta un grupo musical donde todos sus componentes son obesos. Es la canción más políticamente incorrecta del juego, siendo una oda a la obesidad con un lenguaje desagradable para según qué públicos. Escenario de "Keith Wayne" y "Olof Linderoth".

- Chisana Shiawase (It's the Little Things that Make Me Happy - Las pequeñas cosas son las que me hacen feliz). Este tema lo interpreta una muchacha en un columpio mientras toca la guitarra. La canción se centra en la obsesión de dicha muchacha por las patatas fritas. Escenario de "Anny Hamilton".

- Kanenaaijaa (No-money ranger - Ranger Sin dinero). La canción la interpreta un hombre de negocios arruinado, Hayato Muichimon. La canción en sí es una parodia de los temas principales de las series sentai. Escenario de "Reiji Oyama".

- Tokimeki Oubaakurokku (Overclock Excitement - Overclocking excitante). Esta canción la interpretan las Trillizas de Akihabara en una tienda de esta famosa zona de Tokio. Como se puede averiguar por el título, es una canción sobre informática, centrada en el overclock. Escenario de "Kurara/Clara Hananokoji" y "Asuka Honda".

- Subarasiki Intaanetuto (Wonderful Internet - Maravilloso Internet). Esta canción habla de las maravillas de Internet, como bien indica su título, interpretada por una chica que ha encontrado su amor en la Red. Escenario de "Oume/Ume y Otane/Tane Gouketsuji's".

- Bokura no Himitu (Our secrets - Nuestros secretos). Un cuarteto de simpáticos alienígenas nos ofrece su historia en forma de canción. Una historia que nos explica que vienen en son de paz... y a hacer experimentos con los humanos. Escenario de "Poochy". 

Jugablemente, Matrimelee toma muchos elementos de Power Instinct 2, añadiéndole algunos nuevos, como la posibilidad de utilizar al Kuroko en el fondo del escenario como escudo humano o proyectil contra el oponente y realizar pequeñas pruebas de pulsar botones si ambos luchadores realizan una burla a la vez (Bloodline battles). Además, la barra de estrés se compone en 3 niveles, permitiendo realizar ataques especiales que consumen una o dos barras.

El juego apareció para placa arcade (Neo Geo).

Power Instinct 4 Special: Bonnou Kaihou / Shin Gouketsuji Ichizoku: Bonnou no Kaihou 

Año: 2006

Desarrollador: Atlus, Noise Factory & Excite

Historia: Tras el Matrimelee, el rey decide organizar un nuevo torneo para animar a su hija Sissy. Para ello, contrata al luchador nigeriano llamado Bobby Strong como estrella a batir antes de luchar contra Sissy y propone un nuevo premio para los participantes: el ganador podrá pedir lo que quiera, excepto la sucesión al trono. Es la hora de Bonnou no Kaihou, la Liberación de los Lujos.

Descripción: Bonnou no Kaihou es prácticamente el mismo juego que Matrimelee, pero añadiendo sensibles mejoras gráficas y extras curiosos como videoclips de algunas canciones de Matrimelee.

Se retomó el sistema de transformaciones para Oume, Otane, Kurara, Kanji y Kinta (que vuelve a unirse a Poochy, siendo Kinta el personaje seleccionable). También se destacan los personajes que regresan como Angela Belty y un nuevo personaje invitado: Light Aren (proveniente del juego fhe Phoenix, también creado por Atlus). La aparición de un nuevo jefe final Bobby Strong, en homenaje al luchador nigeriano afincado en Japón Bobby Ologun.

El juego solo apareció en la consola Playstation 2. (Exclusivamente para Japón)

Power Instinct 5: The Festival's Ancestors Commemoration / Shin Gouketsuji Ichizoku: Matsuri Senzo Kuyou 

Año: 2009

Desarrollador: Atlus & Noise Factory

Historia: Se viene una nueva versión del festival japonés Senzo Kuyou y Oume, la actual líder del clan Gouketsuji, organiza un nuevo torneo.

Descripción: Tomando nota de los juegos anteriores de la serie, cada personaje nuevamente tiene su propio escenario y música temática, y al igual que en los juegos anteriores, también se pueden expandir rompiendo los objetos en las esquinas.

Los 5 personajes nuevos son los siguientes: Rin Oyama, Takumi Hattori, Prince, Elizabeth Belty y Sandra Belty. Al igual que los personajes invitados ocultos de ROTD en Matrimelee, también existen personajes invitados ocultos de este juego solo en la consola PS3 (a diferencia de los personajes secretos de Matrimelee en la versión arcade) son los siguientes: Bobby Strong (de SGI:Bonnou no Kaihou), Stella & Loretta D'Angelo (de RC2:ßloodlust) y Vampirized's Shintaro. El jefe final es "Shinjuro", un demonio/oni de color púrpura y su sprite es muy similar a "Abubo" de Rage of the Dragons (al igual que la ataque especial de la princesa Sissy).

Se agregaron nuevas características como la capacidad de lanzarse al aire y realizar "Combos Aéreos" que se parecen a los de la serie Marvel vs. Capcom, también todos los personajes tienen combos en cadena que se realizan presionando los cuatro botones en orden (A, B , C, D) y por primera vez en la serie la barra "Guard Break" que se llena cuando el personaje bloquea un ataque. Una vez que la barra esté llena, el jugador se volverá vulnerable.

El juego salió exclusivamente para la arcade y la PlayStation 3.

Power Instinct CR / CR Goketsuji Ichizoku 

Año: 2010

Desarrollador: Atlus

Descripción: Un juego de pachinko lector de tarjetas basado en la serie Goketsuji Ichizoku, que presenta muchos personajes nuevos y antiguos de varios juegos de la serie principal.

Véase también 

Anexo:Personajes de Power Instinct

Franquicias de videojuegos
 
Videojuegos con antagonistas femeninas